

Geografia 
 Recco – comune italiano in provincia di Genova
 Recco – torrente della Liguria

Persone
 Giacomo Recco – pittore italiano del XVII secolo
 Giovan Battista Recco – pittore italiano 
 Giuseppe Recco – pittore italiano, figlio di Giacomo
 Elena Recco – pittrice italiana, figlia di Giuseppe

Altro
 Recco – piroscafo italiano durante la seconda guerra mondiale
 RECCO – sistema elettronico per il ritrovamento di persone sepolto sotto la neve
 Pro Recco Waterpolo 1913 – società sportiva